AC Horsens is een Deense voetbalclub uit Horsens. De club werd in 1994 opgericht na een fusie tussen Horsens Forenede Sportsklubber (opgericht in 1915) en FC Horsens.

Geschiedenis 
Horsens fS was medeoprichter van de huidige Deense competitie in 1927, toen nog in verschillende poules verdeeld, de club eindigde in een poule van vier clubs gedeeld eerste met Fremad Amager, ondanks een beter doelsaldo was het Fremad dat naar de eindfase ging. Het volgende seizoen eindigde de club achter BK Frem. In 1930 was er een eenvormige competitie, daar werd Horsens zesde, daarna ging het bergafwaarts en in 1932 volgde een degradatie.

Daarna duurde het tot 1967 vooraleer de club een terugkeer kon maken in de hoogste klasse en ze werden meteen derde. Twee jaar later werd de club vijfde en in 1970 degradeerde Horsens fs opnieuw.

In 1994 fuseerde de club met FC Horsens en werd zo AC Horsens. De club promoveerde in 2005 naar de hoogste klasse en kon daar in het eerste seizoen net degradatie vermijden. In het seizoen 2008/2009 degradeerde de club naar de Deense Eerste Divisie. Het seizoen 2009/2010 werd de club met grote overmacht kampioen onder leiding van trainer-coach Johnny Mølby, waardoor het in de voetbaljaargang 2010/2011 weer in de Deense Superligaen actief was. In 2013 volgde opnieuw degradatie. Na drie jaar kon de club weer promoveren.

AC Horsens werkt haar thuiswedstrijden af in de CASA Arena Horsens.

30 maart 2021 werd Jens Berthel Askou aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Onder Berthel Askou boekte het team op de eerste speeldag een 2-1 overwinning tegen Aalborg, op dat moment gecoacht door mister_ard.

Erelijst 
Deense eerste divisie Winnaar: 1966, 2010Deense voetbalbeker
Finalist: 2012

Eindklasseringen

|}

In 1991 werd de Superligaen geintroduceerd. De 1. division werd vanaf dat jaar het 2e niveau en de 2. division het 3e niveau.

In Europa

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt AC Horsens

Bekende (ex-)spelers
  Besart Berisha
  Brian Priske
  Alioune Kebe
  Gilberto Macena

Internationals
De navolgende voetballers kwamen als speler van AC Horsens uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Johan Byrial Hansen degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van AC Horsens in totaal zeven keer uit voor het Faeröerse nationale elftal.

Externe link
  Officiële website

Horsens, AC
Sport in Horsens